Die Echten Marder (Martes) sind eine Raubtiergattung aus der Familie der Marder (Mustelidae). Die acht Arten dieser Gattung sind in Eurasien und Nordamerika beheimatet.

Echte Marder erreichen eine Kopf-Rumpf-Länge von rund 40 bis 65 Zentimetern, der buschige Schwanz wird 12 bis 40 Zentimeter lang und ihr Gewicht variiert zwischen 0,8 und 5,5 Kilogramm. Das Marderfell ist meist bräunlich gefärbt, bei einigen Arten ist ein heller Kehl- oder Nackenfleck vorhanden.

Mit Ausnahme des Steinmarders sind Echte Marder ausgesprochene Waldbewohner. Ihre Nahrung besteht aus kleinen Säugetieren, Vögeln und deren Eiern, aber auch aus Beeren und anderen Pflanzenteilen.

Systematik 
Folgende acht Arten werden unterschieden:

 Untergattung Charronia (Buntmarder oder Charsas)
 Buntmarder oder Charsa (Martes flavigula)
 Indischer Charsa (Martes gwatkinsii)

 Untergattung Martes
 Fichtenmarder (Martes americana)
 Martes caurina
 Steinmarder (Martes foina)
 Baummarder (Martes martes)
 Japanischer Marder (Martes melampus)
 Zobel (Martes zibellina)

Der Fischermarder (Pekania pennanti), der bis vor kurzem ebenfalls in die Gattung Martes gestellt wurde, wird heute als einzige Art in die Gattung Pekania gestellt, da der Vielfraß (Gattung Gulo) näher mit den übrigen Mitgliedern der Gattung Martes verwandt ist als der Fischermarder. Die Gattung Martes wäre somit bei Einschluss des Fischermarders paraphyletisch. Die verwandtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der Unterfamilie Martinae verdeutlicht das folgende Kladogramm.

Gefährdung 
Der Südindische Buntmarder wird in der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet (Vulnerable) geführt; alle weiteren Arten dieser Gattung werden als nicht gefährdet (Least Concern) bezeichnet.

Kulturhistorie 
Der Marder ist Bestandteil des Wappens von Slawonien; auch im Wappen Kroatiens ist er enthalten. Überdies war das Tier der Namensgeber für die ehemalige kroatische Währung Kuna (kroatisch „kuna“ = „Marder“).

Literatur 
 P. Pinel: Recherches sur une nouvelle classification des quadrupèdes, fondée sur la structure méchanique des parties osseuses qui servent à l'articulation de la mâchoire inférieure. In: Actes de la Société d'Histoire Naturelle de Paris. 1, 1792, S. 50–60.

Einzelnachweise 
 Quelle für Kladogramm

Weblinks 

 

Marder
Raubwild
Haarwild